GHQ – in lingua inglese, soprattutto in un contesto militare, General Headquarters; in italiano: quartier generale